Monnier ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Monnier (1892–1955), französische Buchhändlerin und Verlegerin
 André Monnier (* 1926), französischer Skispringer
 Blanche Monnier (1849–1913), Französin, die rund 25 Jahre von ihrer Familie eingesperrt worden war 
 Henry Monnier (1799–1877), französischer Autor, Theaterschauspieler, Illustrator und Karikaturist 

 Léon Monnier (1883–1969), französischer Hochspringer
 Marc Monnier (1827–1885), Schweizer Schriftsteller französischer Herkunft 
 Marion Monnier (* 1979), französische Filmeditorin

 Paul Monnier (1907–1982), Schweizer Maler
 Philippe Monnier (1864–1911), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Thyde Monnier (eigentlich Mathilde Monnier; 1887–1967), französische Schriftstellerin
 Valentine Monnier (* 1956), französische Schauspielerin, Model und Fotografin

Monnier ist der Name folgender Unternehmen:

 Monnier et Cie, französischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Monnier Point, Kap, welches das Südende der Einfahrt zum Mill Inlet an der Ostküste des antarktischen Grahamlandes markiert
 Lemonnier
 Monier
 Maunier